Новый Строй  — топоним:

Беларусь 
 Новый Строй — деревня, Дерновичский сельсовет, Верхнедвинский район, Витебская область
 Новый Строй — посёлок, Высоковский сельсовет, Климовичский район, Могилёвская область